Liepupe bezeichnet

 Liepupe (Ort), ein Dorf im Bezirk Salacgrīva in Lettland
 Liepupe (Fluss), einen Fluss in Lettland